Казанская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Казанская волость (Кокчетавский уезд) — в составе Акмолинской области, Кокчетавский уезд
 Казанская волость (Кирилловский уезд) — в составе Новгородской губернии, Кирилловский уезд
 Казанская волость (Оханский уезд) — в составе Пермской губернии, Оханский уезд
 Казанская волость (Ишимский уезд) — в составе Тобольской губернии, Ишимский уезд
 Казанская волость (Каинский уезд) — в составе Томской губернии, Каинский уезд
 Казанская волость (Богородицкий уезд) — в составе Тульской губернии, Богородицкий уезд
 Казанская волость (Венёвский уезд) — в составе Тульской губернии, Венёвский уезд
 Казанская волость (Уфимский уезд) — в составе Уфимской губернии, Уфимский уезд
 Казанская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии, Елисаветградский уезд